BYL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Belle Yella (Liberia)
 byl – codice ISO 639-3 della lingua bayono